Лично-командный чемпионат России по международным шашкам 2007 года  проходил с 20 по 27 октября в г. Уфа. Место проведения: Шашечный клуб «Башнефть», ул. Достоевского, 49. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди мужчин 2008 года. 24 октября проводился командный чемпионат России по быстрой игре по круговой системе. По завершении ЛКЧ с 28 октября по 2 ноября проводился Кубок России.

Главный судья В. Д. Чернышев.

К участию в соревнованиях допускались по одной команде от каждого субъекта РФ. Состав команды у мужчин 3 человека, у женщин 2 человека должен быть заявлен в судейскую коллегию до начала 1 тура. С целью отбора к Финалам Чемпионата России среди мужчин и женщин по международным шашкам к участию также допускаются победители территориальных соревнований и спортсмены, имеющие звание не ниже «кандидат в мастера спорта».

Основная программа 

Соревнования проводятся по швейцарской системе: среди мужчин 9 туров, среди женщин 7 туров. Используется компьютерная жеребьевка сразу по окончании тура. Контроль времени 80 минут на партию плюс 1 минута за каждый ход. Спортсмены, занявшие 1-6 места, допускаются к Финалу Чемпионата России 2008 г.
Места спортсменов определяются в соответствии с наибольшим количеством набранных очков. При равенстве очков применяются следующие критерии:
1) сумма очков, набранных соперниками, без учета наибольшего и наименьшего результатов (усеченный коэффициент), 2) сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата, 3) сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов, 4) сумма очков, набранных соперниками, без учета 3-х наименьших результатов, 5-9) и т. д., 10) дополнительное соревнование сразу по окончании турнира (матч до первой победы или однокруговой турнир, контроль времени 5 минут на партию + 5 секунд за каждый ход)
Места команд определяются по наименьшей сумме мест членов команды. Места спортсменов, учитываемые для командного зачета, определяются только для спортсменов выступающих за команды. В случае равенства используются следующие критерии: 1) наибольшая сумма очков, набранная участниками команды; 2) наилучшее место, занятое участниками команды.

Быстрая игра

Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места в основной программе, награждаются дипломами и денежными призами, участники — дипломами и медалями Росспорта. Команды-чемпионы награждаются кубками.

Чемпионаты России в 2007 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2007 год в шашках
Октябрь 2007 года
2007 год в Башкортостане